Denumirea de Beal Izvor se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Beal Izvor, un sat în comuna Ardino, regiunea Kărdjali;
 Beal Izvor, un sat în comuna Opan, regiunea Stara Zagora.